Tyche steht für:
 Tyche, griechische Schicksalsgöttin
 Tyche (Planet), hypothetischer Planet im Sonnensystem
 (258) Tyche, Asteroid
 Tichoje, Ortsname in Russland
 Tyche (Zeitschrift), Zeitschrift für Alte Geschichte, Papyrologie und Epigraphik

Tyche (ukrainisch Тихе) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Tyche (Biljajiwka), Dorf in der ukrainischen Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka
 Tyche (Pokrowske), Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Tyche (Kostopil), Dorf in der ukrainischen Oblast Riwne, Rajon Kostopil
 Tyche (Pryluky), Dorf in der ukrainischen Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky
 Tyche (Solone), Siedlung in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Tyche (Wowtschansk), Siedlung in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk